Kirs steht für:

 Kirs, eine Stadt in Russland
 Kirs (Marskrater)

Kirs ist der Familienname folgender Personen:

 Urmas Kirs (* 1966), ehemaliger estnischer Fußballspieler und jetziger -trainer